КВД:
 КВД — кислородно-водородный двигатель.
 Кожно-венерологический диспансер.
 КВД — многоцелевой механизированный комплекс оперативного развёртывания временных дорог.